Koreatown může být:

 Koreatown (Manhattan) – čtvrť na Manhattanu v New Yorku
 Koreatown (Long Island) – čtvrť na Long Islandu v New Yorku
 Koreatown (Los Angeles) – čtvrť v Los Angeles